Niemcy:
 Minga – w dialekcie bawarskim Monachium

Osoby:
 Albert Minga – albański reżyser
 Arben Minga – albański piłkarz